Robert der Teufel steht für:

 Robert I. (Normandie) (1002/1010–1035), Herzog der Normandie
 Robert der Teufel (Volkssage), französische Volkssage (13. Jahrhundert) 
 Robert der Teufel, deutscher Titel von Robert le diable, Oper von Giacomo Meyerbeer (1831)